Voici la liste des planètes mineures numérotées de 94001 à 95000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

94001-94100

94101-94200

94201-94300

94301-94400

94401-94500

94501-94600

94601-94700

94701-94800

94801-94900

94901-95000 

94001-95000